Марамбио () — аргентинская круглогодичная антарктическая станция.

Станция была открыта 29 октября 1969 года на острове Сеймур и названа в честь лётчика , перелетевшего через Антарктиду.

Население — около 50 человек зимой (июнь-август) и более 150 человек летом (декабрь-февраль). Это главная аргентинская станция в Антарктике, в ста километрах от неё расположена другая станция — Эсперанса.

На станции — лаборатория и метеорологическая станция (длина 1,2 км и ширина 30 м). Самый теплый месяц — декабрь, со средней температурой −1,7 °С и средним максимумом 0,5 °С, самый холодный — июнь, со средней температурой −15,1 °С и средним минимумом −18,7 °С.

В целях экономии мазута на местных электростанциях в 2010 году были установлены ветрогенераторы.

Примечания 

Научно-исследовательские станции Аргентинской Антарктики
Появились в 1969 году
Появились в 1960-е годы в Аргентине